Brštanovo je naselje u općini Klis u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Povijest
Mjesto je osnovano oko 1720. godine, kad su ramski franjevci doveli nove stanovnike u taj kraj.

Geografija
Brštanovo se nalazi na južnim padinama Moseća.

Stanovništvo 

Naselja u sastavu Općine Klisa